Акуизио има више значења:

 Општина Акуизио (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Акуизио (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику